Pougin est un patronyme français, pouvant faire référence à :

 Armand Jules Paul Pougin (1865-1940), un général de division français.
 Arthur Pougin (1834-1921), un historien et critique musical français.
 Olivier Pougin de La Maisonneuve (1957-), un général français.

Voir aussi 
 Lecointe et Pougin, une maison d'édition française.

Homonymie de patronyme